Febre - em inglês, fever

Música 
The Fevers - banda brasileira de rock e pop

Álbuns 
Fever (álbum de Bullet for My Valentine)
Fever (álbum de Kylie Minogue)

Canções 
"Fever" (canção de Aerosmith)
"Fever" (canção de Cascada)
"Fever" (canção de Kylie Minogue)
"Fever" (canção de Little Willie John) - canção de 1956 que já foi regravada por vários artistas como Peggy Lee, Madonna  Beyoncé e A Fine Frenzy

Desambiguação